Ingusjiska är ett nordöstkaukasiskt språk som talas av runt 405 000 ingusjier  i den ryska delrepubliken Ingusjetien.

Ingusjiska utgör tillsammans med tjetjenska och bats grenen nachspråken i den dagestanspråkiga familjen. Det är emellertid tjetjenska och ingusjiska som är inbördes förståeliga språk.

Skriftsystem 
Ingusjiska började skrivas under tidigt 1900-tal med det arabiska alfabetet. Efter oktoberrevolutionen byttes det till det latinska alfabetet, som emellertid senare blev ersatt av det kyrilliska.

Referenser 

Nordöstkaukasiska språk
Språk i Ryssland